Hildner ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Hildner, deutscher Diplomat
 Terence Hildner (1962–2012), US-amerikanischer General